L'édition masculine 2005 du tournoi de tennis de Barcelone se déroule du 18 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International Series Gold. Rafael Nadal remporte l'épreuve de simple, Leander Paes et Nenad Zimonjić celle de double.

Lauréats 
Rafael Nadal remporte son  en simple en battant en finale Juan Carlos Ferrero. Il s'agit de son  et  sur terre battue en carrière. C'est la  qu'il s'impose à Barcelone (pour sa  au tournoi après 2003). Il soulève ainsi son  de la saison.

En double, Leander Paes et Nenad Zimonjić remportent leur  ensemble en battant en finale Feliciano López et Rafael Nadal. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Barcelone
 Saison 2005 de l'ATP
 Tournois ATP International Series Gold

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2005
Sport en Espagne en 2005
Barcelone
Barcelone
2005 en Catalogne